Никола́й Ви́кторович Абра́мов () — вепсский и русский писатель, поэт, журналист, литературный переводчик, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Народный писатель Республики Карелия (2017).

Биография 
Родился и провёл детство в вепсском селе Ладва в Ленинградской области. Вепс по происхождению.

В 1978 году окончил Винницкую среднюю школу. Учился в Ленинградском топографическом техникуме, Петрозаводском государственном университете, Карельском государственном педагогическом университете. Работал грузчиком, рабочим в совхозе, рамщиком на пилораме, директором сельского дома культуры, рабочим в геодезической экспедиции, фотографом, корреспондентом районной газеты «Свирские огни», собственным корреспондентом «Финно-угорской газеты», корреспондентом независимой частной газеты «Кто о чём», редактором и главным редактором вепсской газеты «Kodima» (). Последние годы работал в Национальной библиотеке Карелии.

Член Союза писателей России с 1998 г. и Союза журналистов России с 2003 г. На состоявшемся в августе 2010 г. в Оулу (Финляндия) XI Международном конгрессе финно-угорских писателей избран в правление Международной ассоциации финно-угорских писателей. Член правления Союза журналистов Республики Карелия.

Скончался в Петрозаводске после тяжёлой скоротечной болезни 23 января 2016 года, за день до своего 55-летия. Похоронен на малой родине в деревне Ладва.

Творчество 
Первый сборник стихов Абрамова — «Koumekümne koume» («Тридцать три») — вышел в 1994 году и стал первой художественной книгой на вепсском языке. В 1999 году вышел второй сборник Абрамова, «Kurgiden aig» («Время журавлей»), где кроме его собственных стихов опубликована переведённая им на вепсский поэзия Пушкина, Есенина, Пастернака, Рубцова, Высоцкого, Евтушенко.

В 1999 г., при финансовой поддержке Финского литературного общества и общества Кастренин (Финляндия), издал книгу стихотворений и переводов «Kurgiden aig» («Время журавлей»). В 2005 г. вышел третий сборник поэта «Pagiškam, vell’» («Поговорим, брат») на вепсском и русском языках. Эта и предыдущая книги выпущены издательством «Периодика» (Петрозаводск).

В 2010 в Будапеште вышел сборник стихов Николая Абрамова «Дважды тридцать три» на вепсском и венгерском языках, а в Таллине — сборник «Kurgede aeg» («Время журавлей») на эстонском языке.

В 2011 г. в Париже вышел сборник стихов Николая Абрамова «Les chants des forêts» («Песни леса») на вепсском и французском языках

В 2013 г. в Санкт-Петербурге вышел кириллический сборник стихов на вепсском языке «Оять-ёген рандал…».

Поэт переводил на вепсский язык классиков мировой и русской литературы. Переводил произведения Омара Хайяма, Рабиндраната Тагора, Уильяма Шекспира, Поля Верлена, Александра Пушкина, Льва Толстого, Сергея Есенина, Николая Клюева, Бориса Пастернака, Николая Рубцова, Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого и других. Переводил также отрывки из эстонского народного эпоса «Калевипоэг», сказки народа Коми, стихи и прозу финно-угорских писателей России. Среди переведённых Николаем Абрамовым произведений есть и тексты мировых рок-хитов Yesterday (The Beatles) и We Are The Champions (Queen), которые исполняют на вепсском языке певица Анна Васильева (Юсне) и Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».

Стихи Николая Абрамова публиковались в различных сборниках, антологиях, переводились с вепсского на русский, финский, эстонский, шведский, французский, норвежский, венгерский, языки финно-угорских народов России.

Книга Николая Абрамова «Kurgiden aig» («Время журавлей») находится в фондах Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке».

Кроме литературной работы, Николай Абрамов профессионально занимался фотографией. В Петрозаводске состоялись три его персональные фотовыставки, снимки Абрамова экспонировались на различных выставках в России, Норвегии, Украине, публиковались в журналах и фотоальбомах.

Ещё одна из творческих ипостасей Николая Абрамова — съёмки в кино. Короткометражный художественный фильм «Счастье» с его участием завоевал приз «Золотая лада» на IV Всероссийском фестивале короткометражных игровых фильмов «Встречи на Вятке» (Киров, 2007).

В октябре 2009 г. документальный фильм «Вепсский завет» (продюсерский центр АТК-студио, С-Петербург), в съёмках которого принимал участие Абрамов, получил Гран-при II межрегионального конкурса мультимедийного искусства «Золотая кедровая ветвь Сибири» в Кемерове.

Награды и признание 
 Международная литературная премия Фонда Бенгта Похьянена (Швеция, 2007)
 Лауреат года Республики Карелия (2009)
 Заслуженный работник культуры Республики Карелия (2011)
 Народный писатель Республики Карелия (2017, звание присвоено посмертно)

Примечания

Литература 
 Писатели Карелии: Библиографический словарь. — Петрозаводск, 2006
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. С. 113—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Ссылки 
 
 Абрамов Николай Викторович
 Последний из могикан
 Памяти Николая Абрамова
 Клуб любителей творчества Николая Абрамова
 Абрамов Николай Викторович

Лауреаты года Республики Карелия
Русские поэты
Вепсские поэты
Вепсские писатели
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов России
Редакторы XX века
Редакторы XXI века
Редакторы России
Редакторы газет
Заслуженные работники культуры Республики Карелия
Народные писатели Республики Карелия
Похороненные в Подпорожском районе